Generalmente si indica con il nome di abaco o pallottoliere uno strumento per eseguire calcoli aritmetici.

Sempre in ambito scientifico la parola può riferirsi anche a:
 Abaco – sinonimo di nomogramma, tavola grafica o strumento per eseguire calcoli matematici
 Abaco maya – sistema di numerazione dei Maya
 Abaco di Moody – diagramma bilogaritmico nell'ambito della fluidodinamica, chiamato anche diagramma di Moody
 Abaco di Newmark – grafico usato in geotecnica

Antroponimi 
 Abaco – nome proprio di persona italiano maschile
 Abaco – santo, venerato insieme al resto della sua famiglia
 Francesco Abaco – architetto
 Evaristo Felice Dall'Abaco – compositore e violoncellista
 Joseph Abaco – violoncellista e compositore italiano

Geografia 
 Central Abaco – distretto delle Bahamas
 Isole Abaco – isole delle Bahamas
 North Abaco – isola principale dell'omonimo arcipelago
 South Abaco – distretto delle Bahamas

Libri 
 Trattati d'abaco, tipologia di manuali pratici di aritmetica, in voga soprattutto nel Medioevo e in età rinascimentale.

Altro 
 Abaco – parte del capitello
 Abaco – era un motore di ricerca web scritto dai Bell Laboratories
 Abaco Air
 Abaco Independence Movement – organizzazione separatista delle isole Abaco
 Abaco zuzzurellone – gioco di parole in lingua italiana
 Santuario di Sant'Abaco – edificio religioso di Caselette, nella città metropolitana di Torino
 ABACO – (Attivi Bancari Collateralizzati) è la procedura della Banca d’Italia che gestisce i prestiti conferiti in garanzia

Pagine correlate 
 Abacus

Altri progetti